Hannington kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Hannington (parish i Storbritannien, Hampshire), England, 
 Hannington (distrikt), England, Borough of Swindon, 
 Hannington (parish i Storbritannien, Northamptonshire), England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar